Ахелоос:

 Ахелоос — река в западной Греции.
 Ахелоос — корабль греческого флота.